Бивер-Валли () — атомная электростанция, расположенная на берегу реки Огайо в тауншипе Шиппингпорт, округ Бивер, штат Пенсильвания. Станция эксплуатируется компанией FirstEnergy Nuclear Operating Company (FENOC), входящей в корпорацию FirstEnergy. АЭС состоит из двух энергоблоков с реакторами водо-водяного типа электрической мощностью более 900 МВт каждый, поставщик ЯППУ — компания Westinghouse. Строительство и ввод в эксплуатацию станции осуществлялись компанией . Станция находится в непосредственной близости от отработавшей свой ресурс и выведенной из эксплуатации АЭС Шиппингпорт в 40 км к северо-западу от Питтсбурга.

Информация об энергоблоках

Примечания

Ссылки 

Бивер-Валли
Бивер-Валли
Бивер (округ, Пенсильвания)